

Zie ook
 Villanova (doorverwijspagina)